Montaut puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Francia 
 Montaut, comuna en Alto Garona;
 Montaut, comuna en Ariège;
 Montaut, comuna en Dordoña;
 Montaut, comuna en Gers;
 Montaut, comuna en Landas;
 Montaut, comuna en Lot y Garona;
 Montaut, comuna en Pirineos Atlánticos.